Максово — название населённых пунктов в России:

 Максово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Максово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.